Турпилиан (Turpilianus) е име на:

 Когномен на знатната римска фамилия Петронии, клон: Петронии Турпилиани
 Публий Петроний Турпилиан, магистър на монетния двор 20 пр.н.е.
 Публий Петроний Турпилиан (консул 61 г.), консул 61 г.

Други с римското име (gentilname) Турпилий (Turpilius):
 Турпилий (поет) († 104 пр.н.е.), римски поет
 Тит Турпилий Силан († 108 пр.н.е.), командир във Вага на римски гарнизон, Югуртинска война
 Тит Турпилий Декстер, суфектконсул 81 г.